Menger puede referirse a:

  Carl Menger, economista austriaco.
  Karl Menger, matemático austriaco, hijo del anterior.
  Determinantes de Cayley-Menger.
  Esponja de Menger.